San Marcos bezeichnet folgende Municipios:

 Municipio San Marcos Sierras in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Municipio San Marcos Sud in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Municipio San Marcos (San Salvador) im Departamento San Salvador, El Salvador
 Municipio San Marcos (Guatemala) im Departamento San Marcos, Guatemala
 Municipio San Marcos de Colón im Departamento de Choluteca, Honduras
 Municipio San Marcos de la Sierra im Departamento Intibucá, Honduras
 Municipio San Marcos de Caiquín im Departamento Lempira, Honduras
 Municipio San Marcos (Ocotepeque) im Departamento Ocotepeque, Honduras
 Municipio San Marcos (Santa Bárbara) im Departamento Santa Bárbara, Honduras
 Municipio San Marcos (Guerrero) im Bundesstaat Guerrero, Mexiko
 Municipio San Marcos (Jalisco) im Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 Municipio San Marcos Arteaga im Bundesstaat Oaxaca, Mexiko
 Municipio San Marcos (Sucre) im Departamento Sucre, Kolumbien